Saint-Prix (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Prix (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Prix (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Saint-Prix (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy